Вильгельм II:
 Вильгельм II (1859—1941) — император Германии и король Пруссии с 15 июня 1888 года по 9 ноября 1918 года.
 Вильгельм II (герцог Апулии)
 Вильгельм II (герцог Юлиха) (ок. 1325—1393) — герцог Юлиха с 1363 года
 Вильгельм II (граф Веймара)
 Вильгельм II (граф Голландии) (1228—1256)
 Вильгельм II (граф Юлиха) (ум. 1207) — граф Юлиха с 1176 года
 Вильгельм II (граф д’Э)
 Вильгельм II (король Англии) — король Англии (1056—1100).
 Вильгельм II (король Вюртемберга) — король Вюртемберга (1848—1921).
 Вильгельм II (курфюрст Гессен-Касселя)
 Вильгельм II (маркграф Мейсена) (1371—1425) — маркграф Мейсена
 Вильгельм II Добрый — король Сицилии (1153—1189).
 Вильгельм II Оранский — князь Нассау-Оранский, штатгальтер Нидерландов (1626—1650).
 Вильгельм II де Эно
 Вильгельм II (маркграф) — маркграф Восточно-Франкского королевства, претендент на трон Великой Моравии
 Вильгельм II Тайлефер — граф Ангулемский (ум.945).
 Вильгельм II — герцог Нормандии (1028—1087).
 Вильгельм II (герцог Берга) (1338—1408) — герцог Берга с 1389 год
 Вильгельм II — король Шотландии (1650—1702).
 Вильгельм II (ок. 1300—1369) — князь Люнебурга с 1330 года.